poligon – wielokąt
 poligon – potoczne określenie ciągu poligonowego
 poligon – wielokąt w grafice komputerowej. Dwuwymiarowa ścianka obiektu mająca minimum trzy wierzchołki.
 poligon wojskowy
 poligon badawczy
 „Poligon” – czasopismo
 Poligon (Pusta Turnia) – skała wspinaczkowa przy Zamku w Olsztynie